Коанси може да се односи на:

 Коанси (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Коанси (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел